Il singolare del torneo di tennis Siberia Cup 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrej Golubev che ha battuto in finale Andrej Kuznecov 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)
  Andrej Golubev (Campione)
  Andrej Kuznecov (finale)

  Illja Marčenko (semifinali)
  Radu Albot (primo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Siberia Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013